Aarsleff ist der Name folgender Personen:

 Carl Aarsleff (1852–1918), dänischer Bildhauer
 Hans Aarsleff (* 1925), dänischstämmiger Experte für die Geschichte der Linguistik und Philosophiegeschichte

Aarsleff bezeichnet auch eine dänische Baufirma, siehe Per Aarsleff